Prosetsch bezeichnet

Proseč pod Křemešníkem, Gemeinde in Tschechien
Proseč u Humpolce, Gemeinde in Tschechien
Proseč u Skutče, Gemeinde in Tschechien
Proseč (Kámen), Ortsteil von Kámen, Tschechien

Siehe auch:
Proseč